Reitzel ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Reitzel (* 1943), deutscher Politiker (SPD)
 Robert Reitzel (1849–1898), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Reitzl